No free lunch steht für:
 eine verkürzte englische Redewendung, siehe TANSTAAFL
 No free lunch (Organisation), Ärztevereinigung gegen Einfluss der pharmazeutischen Konzerne, Vorbild der deutschen MEZIS
 No-free-Lunch-Theoreme, mathematische Sätze aus der Optimierung und Komplexitätstheorie